Christophe Darbellay (1971-), homme politique suisse.
 Claude Darbellay (1953-), écrivain suisse.
 Daniel Darbellay (1967-), musicien et professeur de l'Institut Florimont suisse, à la tête du Don du Cœur genevois.
 Georges Darbellay (1954-), pilote automobile suisse.
 Isabelle Darbellay Métrailler (1968-), femme politique suisse.
 Jean-Luc Darbellay (1946-), compositeur et chef d'orchestre suisse.
 Michel Darbellay (1934-2014), alpiniste suisse.